Raggiunge il suo best ranking in singolare il 23 luglio 2007 con la 209ª posizione; mentre nel doppio diventa il 151º del ranking ATP il 4 luglio 2005.

In carriera ha conquistato in singolare un torneo Challenger e 13 tornei Futures. In doppio ha vinto 15 tornei Challenger e 36 Futures. Le sue vittorie sono state conquistate quasi tutte in tornei giocati in Spagna.

Statistiche

Singolare

Vittorie (0)

Doppio

Vittorie (0)

Collegamenti esterni